Вудбери има више значења:
 Округ Вудбери (Ајова)
 Вудбери (округ Насау, Њујорк)
 Вудбери (Њу Џерзи)
 Вудбери (Џорџија)
 Вудбери (Кентаки)
 Вудбери (Минесота)
 Вудбери (Пенсилванија)
 Вудбери (Тенеси)